Winklham ist der Ortsname von

 Winklham (Haiming), Ortsteil der Gemeinde Haiming, Landkreis Altötting, Bayern
 Winklham (Kraiburg am Inn), Ortsteil des Marktes Kraiburg am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Winklham (Simbach am Inn), Ortsteil der Stadt Simbach am Inn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern